Улица Пари́жской Комму́ны — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о Парижской коммуне.

Россия 
 Улица Парижской Коммуны — улица в Березниках Пермского края.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Бердске Новосибирской области.
 Улица Парижской Коммуны — прежнее наименование улицы Героя России Кутузова во Владимире.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Ельце.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Иванове.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Ильинском.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Казани.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Комсомольске-на-Амуре.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Красноярске.
 Улица Парижской Коммуны — исчезнувшая улица в Липецке.
 Улица Парижской Коммуны — прежнее (до 2003 г.) название улицы Братьев Кушховых в Нальчике.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Оренбурге.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Самаре.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Севастополе.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Смоленске.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Туле.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Чебоксарах.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Шахтах.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Барнауле.

Украина 
 Улица Парижской Коммуны — прежнее название улицы Александра Кошица в Виннице.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Горловке.
 Улица Парижской Коммуны — прежнее название улицы Борислава Брондукова в Днепре.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Донецке.
 Улица Парижской Коммуны — прежнее название улицы Ивана Мазепы в Запорожье.
 Улица Парижской Коммуны (вулиця Паризької комуни) — улица в Кременчуге Полтавской области.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Луганске.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Новой Каховке.
 Улица Парижской Коммуны — прежнее название улицы Пилипа Орлика в Полтаве.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Прилуках.
 Улица Парижской Коммуны — прежнее название улицы Сергея Табалы в Сумах.
 Улица Парижской Коммуны — прежнее название Большой Фонтанной улицы в Умани.
 Улица Парижской Коммуны — прежнее название улицы Сергея Мартина в Ужгороде.
 Улица Парижской Коммуны — прежнее название улицы Генерала Удовиченко в Харькове.
 Улица Парижской Коммуны — прежнее название Криваловской улицы в Черкассах.
 Улица Парижской Коммуны — прежнее название улицы Опанаса Шафонского в Чернигове.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Черновцах.

Беларусь 
 Улица Парижской Коммуны — улица в Гомеле.
 Улица Парижской Коммуны — улица в Гродно

Германия 
 Улица Парижской Коммуны — улица в Берлине.

См. также 
 Улица имени Парижской Коммуны